Финал Кубка России по футболу 1993/1994 годов состоялся 22 мая 1994 года. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 2:2. В серии пенальти «Спартак» оказался сильнее «ЦСКА» со счётом 4:2.

Матч транслировался по 1 каналу Останкино.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московские «Спартак» и «ЦСКА» всего в третий раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР и России. В финале Кубка СССР в 1948 году тогдашний «ЦДКА» разгромил красно-белых со счётом 3:0. А в финале Кубка СССР—СНГ в 1992 году сильнее оказался «Спартак» (2:0), благодаря дублю Владимира Бесчастных в середине первого тайма.

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте: «Спартак» вывел вперёд Игорь Ледяхов. На 11-й минуте полузащитник «Спартака» Валерий Карпин и вовсе удваивает преимущество красно-белых в счёте. Но ещё до перерыва «ЦСКА» удалось отыграть 1 мяч: на 39-й минуте отличился Владислав Радимов.

Вскоре начала второго тайма (на 58-й минуте) равновесие в поединке было восстановлено благодаря голу защитника армейцев Дмитрия Быстрова. Более забитых мячей зрители не увидели до конца основного и дополнительного времени матча. Судьба титула решалась в серии пенальти. В ней блестяще проявил себя голкипер «Спартака» Гинтарас Стауче, отразивший удары Евгения Бушманова и Михаила Куприянова. Решающий же 11-метровый удар провёл Дмитрий Аленичев, заменивший в дополнительное время Карпина в составе красно-белых. «Спартак» впервые стал победителем Кубка России, а для Фёдора Черенкова этот трофей стал последним в его профессиональной карьере, которую он завершил летом того же года.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»
 Протокол матча

Финалы Кубка России по футболу
Россия
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК ЦСКА Москва
Футбольные соревнования в Москве
События 22 мая
Май 1994 года